Labiális, a fogászatban használatos irányok egyike
 Labiális, ajakkerekítéssel képzett beszédhang